Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 1-es, továbbá 1A, 1B, 1M, 1N, 1R, illetve M1-es jelzésű villamosok:

Magyarország 

 1-es villamos (Budapest)
 1A villamos (Budapest, 2000–2015)megszűnt
 1B villamos (Budapest, 2013)ideiglenes
 1M villamos (Budapest)

 1-es villamos (Debrecen)

 1-es villamos (Miskolc)
 1A villamos (Miskolc)

 1-es villamos (Szeged, 1908-2022) megszűnt
 Szeged–Hódmezővásárhely tram-train(1-es jelzéssel is illetik)

Ausztria 

 1-es villamos (Bécs)
 1-es villamos (Bécs)megszűnt 2008-ban

Csehország 

 1-es villamos (Prága)

 1-es villamos (Plzeň)

Lengyelország 

 1-es villamos (Szczecin)

Lettország 

 1-es villamos (Riga)

Románia 

 1N villamos (Nagyvárad)
 1R villamos (Nagyvárad)

Szlovákia 

 1-es villamos (Pozsony)